Гар (, , ) — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Гар (Gard) — департамент на юге Франции в регионе Лангедок — Руссильон
 Гар (Gars) — город на юге Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег
 Гар  — уезд в составе округа Нгари с центром в городе Гар
 Гар (Gar) — город на западе Тибета, центр округа Нгари

Персоналии 
Гар () — французская фамилия:
 Мартен дю Гар, Роже (1881—1958) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

См. также 
 Гарь (значения)
 Гари